Grand Vallat est un hydronyme répandu en Provence. Il vient de vallat : le ruisseau.

Grand Vallat induit le fait qu'il coule à l'année, même les années sèches.

Il peut désigner en France :
 Grand Vallat (fleuve), un fleuve dans le département du Var ;
 Grand Vallat (Durance), rivière affluente à la Durance, traversant la commune de Meyrargues dans les Bouches-du-Rhône ;
 Grand Vallat (Arc), un ruisseau affluent à l'Arc de l'étang de Berre, traversant Simiane, Bouc, Cabries puis Aix la Duranne
 Grand Vallat (Calavon), un ruisseau de 8 km, affluent gauche du Calavon ;
 Grand Vallat (Fuveau), rivière traversant la commune de Fuveau dans les Bouches-du-Rhône ;
 Grand Vallat (Jabron), un torrent de 5 km, affluent rive droite du Jabron (communes de Noyers et de Saint Vincent sur Jabron). Canyon remarquable et cascade.